Szerelmi álmok, Liszt Ferenc S.541-es műjegyzékszámú, három noktürnből álló zongoraciklusa, amely eredetileg dalciklusnak készült. A mű nyomtatásban 1850-ben jelent meg.
Szerelmi álmok, Liszt Ferenc életéről szóló, 1935-ben készített magyar film Heinz Hille rendezésében.
Szerelmi álmok – Liszt, Liszt Ferenc életéről szóló, 1970-ben készített szovjet-magyar film Keleti Márton rendezésében.